Johann Felsing ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Felsing (1766–1819), deutscher Kupferstecher und Kupferdrucker
 Johann Heinrich Felsing (1800–1875), deutscher Kupferdrucker und Kupferstecher